Юлиус Рихард Петри (; , Бармен — , Цайц) — немецкий , ассистент Роберта Коха.

Известен в истории прежде всего тем, что, работая вместе с Робертом Кохом, изобрёл в 1877 году лабораторную посуду, позже названную его именем.

Биография 
Юлиус Рихард Петри родился 31 мая 1852 года в городе Бармене (в настоящее время является частью Вупперталя). С 1871 по 1875 год обучался в королевской военно-медицинской академии. После обучения служил врачом в берлинской клинике Шарите. 

В 1876 году Петри окончил докторантуру и продолжил службу в качестве военного врача, дослужившись в конечном счёте до майора медицинской службы.

В 1896 году Юлиус Петри являлся членом королевского министерства здравоохранения и руководителем одной из бактериологических лабораторий, состоя при этом в чине регирунгсрата (старшего государственного советника).

Юлиус Петри является автором не менее восьми научных работ, выпущенных в промежутке между 1876 и 1897 годами.

Примечания

Ссылки 
 Richard Julius Petri 
 Petri, Julius Richard // NDB.

Микробиологи Германии